Duarte e Silva ist der Familienname folgender Personen:

 Eduardo Duarte e Silva (1852–1924), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Uberaba
 Leopoldo Duarte e Silva (1867–1938), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von São Paulo